Таро Нуво () — стиль карт Таро, разработанный специально для карточных игр (в первую очередь для французского таро).

История создания 

Дизайн колоды разработан в 1865 году франкфуртской фабрикой C.L. Wüst, специализировавшейся на выпуске игральных карт. Первоначально колода также носила названия «Bourgeous Tarot» или «Encyclopedic Tarot». Оформление обладало несколькими принципиальными особенностями:
 Все карты, включая старшие арканы, выполнены в двустороннем виде. Однако центральная симметрия обязательна только для младших арканов.
 На старших арканах, за исключением Дурака, размещены жанровые сцены из городской жизни XIX века.
 Младшие арканы выполнены в стиле французской 52-карточной колоды.

В первоначальном варианте оформления колоды индексы на младших арканах не размещались. Старшие же арканы (за исключением Дурака), являющиеся козырями, нумеровались арабскими цифрами, размещёнными по центру края карты. В более поздних вариантах оформления стали появляться индексы на младших арканах, соответствующих фигурным картам обычной колоды; индексы козырей перемещались в левый угол карты, а в правом мог быть размещён символ принадлежности к козырям. Кроме того, мюнхенской фирмой  был предложен вариант оформления с заменой сцен из жизни городской буржуазии более «демократичными» пасторальными зарисовками.

Название «Таро Нуво» было предложено французской фирмой  в 1898 году. В данном варианте колоды, в отличие от Bourgeous Tarot, каждый козырь содержал два сюжета на одну и ту же тему, разворачивающиеся как в городской обстановке (), так и в сельской (). Современный дизайн Таро Нуво, используемый для карточных игр, разработан французской фирмой Ducale.

Состав колоды 

Колода «Таро Нуво» состоит из 78 карт, как и подавляющее большинство других колод Таро.

56 младших арканов подразделяются на четыре масти обыкновенной французской колоды: черви, бубны, трефы и пики (соответствие в традиционных колодах Таро — кубки, денарии, жезлы и мечи). Каждая масть состоит из десяти числовых карт и четырёх фигурных. К фигурным картам относятся (в порядке убывания достоинства) король, королева (дама), рыцарь и паж (валет). Самой младшей числовой картой является туз, обладающий индексом 1.

К 22 старшим арканам относится 21 козырь и выделенный отдельно Дурак. Индексы козырей, по сравнению с младшими арканами, отличаются более крупными размерами. В качестве индекса Дурака используется пятиконечная звезда.

На всех картах современного дизайна индексы присутствуют в обоих углах.

Оформление козырей 
Как правило, на двух половинах каждой козырной карты стиля Таро Нуво изображаются две различные сцены — в городской обстановке и в сельской местности, но объединённые одной и той же темой. В свою очередь, темы оформления сгруппированы (в основном по четыре) в более общие темы.

Примечания 

Колоды Таро
Колоды игральных карт